Суперкубок Узбекистану з футболу 2016  — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 лютого 2016 року між чемпіоном Узбекистану клубом Пахтакор та володарем кубка Узбекистану клубом Насаф.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на сайті ПФЛ

2016
Узбекистан
Лютий 2016
2016 в Узбекистані